La saison 1940-1941 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire passer le championnat de 14 à 16 équipes, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les six meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Ferencváros TC qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec onze points sur l'Ujpest TE et treize sur le Szeged FC. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Le MTK Budapest et le Bocskai FC déclarent forfait avant le début du championnat ; leur désistement profite à deux clubs de deuxième division : le Diósgyőri VTK et le BKV Előre SC.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
1940 en Hongrie
1941 en Hongrie